BNV peut faire référence à :
 .